86. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 14 i 15 lipca 2012 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa Islandii w biegu maratońskim rozegrano 18 sierpnia w ramach maratonu w Reykjavíku.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2012 w Islandii
2012 w lekkoatletyce
2012
Sport w Reykjavíku